Sièges et batailles de Saint-Denis :

 Bataille de Saint-Denis (1567), en France, entre catholiques et protestants.
 Siège de Saint-Denis (1590), en France durant les guerres de Religion
 Bataille de Saint-Denis (Mons) (1678), aux Pays-Bas espagnols, entre les troupes françaises et les troupes anglo-hollandaises.
 , en France durant la guerre de la Septième Coalition.
 Bataille de Saint-Denis (Québec) (1837), dans le Bas-Canada, entre les rebelles et l'Empire britannique.